Picanyol ist der Familienname folgender Personen:

 Jordi Sànchez i Picanyol (* 1964), spanischer Aktivist und Politiker
 Josep Picanyol, katalanischer Kapellmeister und Komponist